Dit is een lijst van planetoïden 100001-100100 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100001 - || 1982 UC3 || 20 oktober 1982 || Kitt Peak || G. Aldering
|-
| 100002 - || 1983 QC1 || 30 augustus 1983 || Palomar || J. Gibson
|-
| 100003 - || 1983 RN3 || september 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 100004 - || 1983 VA || 1 november 1983 || IRAS || IRAS
|-
| 100005 - || 1986 RY || 6 september 1986 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 100006 - || 1987 DA7 || 28 februari 1987 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 100007 - || 1988 CP4 || 13 februari 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100008 - || 1988 QZ || 16 augustus 1988 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100009 - || 1988 RQ4 || september 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 100010 - || 1988 RN12 || 14 september 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 100011 - || 1988 VE3 || 11 november 1988 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 100012 - || 1989 BC1 || 25 januari 1989 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 100013 - || 1989 CD3 || februari 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100014 - || 1989 SR4 || 26 september 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100015 - || 1989 SR7 || 28 september 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100016 - || 1989 SD8 || 28 september 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100017 - || 1989 TN2 || 3 oktober 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 100018 - || 1989 TA5 || 7 oktober 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (100019) Gregorianik || 1989 UO7 || 23 oktober 1989 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 100020 - || 1990 QH4 || 23 augustus 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100021 - || 1990 QV7 || 16 augustus 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100022 - || 1990 SG5 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100023 - || 1990 SH5 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100024 - || 1990 SW6 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100025 - || 1990 SY6 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100026 - || 1990 ST9 || 22 september 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (100027) Hannaharendt || 1990 TR3 || 12 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100028 - || 1990 TZ9 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (100029) Varnhagen || 1990 TQ10 || 10 oktober 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100030 - || 1990 WN1 || 18 november 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100031 - || 1991 FM2 || 20 maart 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 100032 - || 1991 GU6 || 8 april 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100033 - || 1991 GV10 || 9 april 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 100034 - || 1991 PN1 || 2 augustus 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100035 - || 1991 PO8 || 5 augustus 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100036 - || 1991 PM14 || 6 augustus 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100037 - || 1991 RM || 4 september 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 100038 - || 1991 RD13 || 13 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100039 - || 1991 RO16 || 15 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100040 - || 1991 RQ17 || 11 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100041 - || 1991 RJ28 || september 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100042 - || 1991 SJ2 || 16 september 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 100043 - || 1991 SE3 || 29 september 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100044 - || 1991 TX || 1 oktober 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 100045 - || 1991 TK1 || 5 oktober 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100046 - || 1991 TT6 || 2 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| (100047) Leobaeck || 1991 TU6 || 2 oktober 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100048 - || 1991 TE14 || 2 oktober 1991 || Palomar || C. P. de Saint-Aignan
|-
| (100049) Césarann || 1991 TD15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (100050) Carloshernandez || 1991 TR15 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| (100051) Davidhernandez || 1991 TC16 || 6 oktober 1991 || Palomar || A. Lowe
|-
| 100052 - || 1991 VP5 || november 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100053 - || 1992 AR2 || januari 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100054 - || 1992 BG4 || 29 januari 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100055 - || 1992 BK4 || 29 januari 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100056 - || 1992 DZ3 || 29 februari 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100057 - || 1992 DE10 || 29 februari 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100058 - || 1992 EH || 5 maart 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100059 - || 1992 EE4 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100060 - || 1992 ET4 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100061 - || 1992 EL5 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100062 - || 1992 EH9 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100063 - || 1992 EY13 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100064 - || 1992 EL20 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100065 - || 1992 ES25 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100066 - || 1992 EV25 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100067 - || 1992 EY26 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100068 - || 1992 EH28 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100069 - || 1992 ED29 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100070 - || 1992 EX29 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100071 - || 1992 ET30 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100072 - || 1992 EY30 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100073 - || 1992 EV31 || maart 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 100074 - || 1992 OB2 || 26 juli 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100075 - || 1992 PS1 || 8 augustus 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100076 - || 1992 PT1 || 8 augustus 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 100077 - || 1992 PZ6 || 7 augustus 1992 || Palomar || A. Lowe
|-
| 100078 - || 1992 RZ2 || september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100079 - || 1992 RZ4 || september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100080 - || 1992 RY6 || september 1992 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100081 - || 1992 SU8 || 27 september 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100082 - || 1992 SA10 || 27 september 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100083 - || 1992 SA13 || 30 september 1992 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100084 - || 1992 SY13 || 26 september 1992 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 100085 - || 1992 UY4 || 25 oktober 1992 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 100086 - || 1992 UG7 || 18 oktober 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100087 - || 1993 BW9 || 22 januari 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100088 - || 1993 DC || 18 februari 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100089 - || 1993 FW2 || 23 maart 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100090 - || 1993 FX5 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100091 - || 1993 FT6 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100092 - || 1993 FK8 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100093 - || 1993 FL10 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100094 - || 1993 FJ13 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100095 - || 1993 FN13 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100096 - || 1993 FG18 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100097 - || 1993 FK19 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100098 - || 1993 FZ19 || 17 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100099 - || 1993 FG21 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 100100 - || 1993 FB25 || 21 maart 1993 || La Silla || UESAC|}

Planetoïdenlijsten